est une expression anglo-saxone signifiant « accro à votre amour ». Elle peut faire référence à :

 Addicted to Your Love, single de The Gap Band, présent sur l'album  ;
 Addicted to Your Love, chanson de  et , présente sur l'album  sorti le  ;
 , single des , sorti en 2014.